Чилингаря́н () — армянская дворянская фамилия. Образована от турецкого слова chilingar (слесарь, ср. тур. çilingir). Родственные фамилии: Чилингаров, Килинкаров (у понтийских греков), Чилинкирян, Чилингар, Чилингирян, Чилингареан. Является одной из младших и крупнейших ветвей рода Мамиконян.

Известные носители:
 Чилингарян, Арсен Абрикович (1965—2013) — советский и армянский футболист, тренер.
 Чилингарян, Геворк Варосович (более известен как Джордж Чилингар; род. 1929) — американский геолог-нефтяник, иностранный член РАН, НАН РА.
 Чилингарян, Грач (1962) — американский и английский учёный-арменовед, историк, теолог и социолог.
 Чилингарян, Сарибек Согомонович (1925—1996) — Герой Советского Союза.
 Чилингарян, Юрий Сергеевич (1938—2016) — академик АН Армении.